Лига 1 Английской футбольной лиги 2021/22 () — 18-й сезон Лиги 1 в его текущем формате и 30-й сезон второго дивизиона английских лиг после отделения Премьер-лиги.

Сезон начался 7 августа 2021 года и завершился 30 апреля 2022 года.

Команды-участники 
В турнире приняли участие 24 команды.

Команды-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

В Лигу 1 
Вышли из Лиги 2
 Челтнем Таун
 Кембридж Юнайтед
 Болтон Уондерерс
 Моркам

Выбыли из Чемпионшипа
 Уиком Уондерерс
 Ротерем Юнайтед
 Шеффилд Уэнсдей

Из Лиги 1 
Вышли в Чемпионшип
 Халл Сити
 Питерборо Юнайтед
 Блэкпул
Выбыли в Лигу 2
 Рочдейл
 Нортгемптон Таун
 Суиндон Таун
 Бристоль Роверс

Города и стадионы

Турнирная таблица

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2021
3